SS15 oder SS 15 steht für:

 SS 15, Gattungszeichen bzw. Bauartnummer für Flachwagen der DB, siehe Güterwagen der Deutschen Reichsbahn#Vierachsige Schienenwagen: SS Köln
 Strada Statale 15 Via Flavia, ehemalige Fernstraße in Italien, siehe Liste der Staatsstraßen in Italien

SS-15 steht für:

 USS Bonita (SS-15), US-amerikanisches Unterseeboot, siehe Liste der U-Boote der United States Navy
 SS-15 Scrooge, sowjetische Interkontinentalrakete, siehe RT-20P (Rakete)

SS15